Far from the Madding Crowd (« Loin de la foule déchaînée ») peut faire référence à :

Roman 

 , titre original de Loin de la foule déchaînée, roman de Thomas Hardy publié en 1874.

Télévision 

 , un téléfilm de Nicholas Renton diffusé en 1998 ;
 , épisode 20 de la série télévisée d'animation Kill la Kill.

Cinéma 

 , film de Laurence Trimble sorti en 1915 ;
 , titre original de Loin de la foule déchaînée, film de John Schlesinger sorti en 1967 (adaptation du roman) ;
 , titre original de Loin de la foule déchaînée, film de Thomas Vinterberg sorti en 2015.

Album 

 , troisième album du groupe Wuthering Heights sorti le  ;

 , album de Chicane sorti en  ;

 , album du groupe Nine Days ; sorti le .